Messinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Messinger (* 1973), kanadischer Musikschaffender
 Bernd Messinger (* 1952), hessischer Landtagsabgeordneter
 Eugen J. Messinger (1911–1972), Schweizer Rabbiner
 Gertrude Messinger (1911–1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Hermann Messinger (um 1672–1745), österreichischer Geistlicher und Kirchenkomponist
 Johannes Messinger (* 1963), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Jupp Messinger (1907–1933), deutscher Arbeiter und Opfer des Nationalsozialismus
 Rama Messinger (1968–2015), israelische Schauspielerin und Sängerin
 Rina Messinger, siehe Rina Mor-Goder (* 1956), israelische Schönheitskönigin
 Robert Messinger (1825–1894), württembergischer Maler